Welzheim ist der Name folgender Orte:

die Stadt Welzheim in Baden-Württemberg
den Stadtteil Klein-Welzheim von Seligenstadt in Hessen
den Ortsteil Großwelzheim von Karlstein in Bayern